Андрій Черкасов був чинним чемпіоном і зумів підтвердити своє звання, у фіналі перемігши Якоба Гласека з рахунком 7–6(7–2), 3–6, 7–6(7–5).

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1991
Кубок Кремля